«Сверхно́вая звезда́» () — канадский молодёжный драматический и комедийный телесериал. Главную героиню сыграла известная канадская певица Алекс Джонсон.

Сюжет 
Сериал рассказывает историю Джуд Хариссон, юной девушки, которая стала победительницей музыкального конкурса, открывшего перед ней мир шоу-бизнеса и полностью изменившего её жизнь.

В ролях 
 Алекс Джонсон — Джуд Харрисон
 Тим Розон — Том «Томми Кью» Куинси
 Лора Вандерворт — Сэди Харрисон
 Кристофер Тернер — Джейми Эндрюс
 Уэс Уильямс — Дариус Миллс
 Марк Тейлор — Квест
 Тайлер Кайт — Винсент Спидерман
 Саймон Рейнольдс — Стюарт Харрисон

Производство 
Линда Шулер и Стивен Стон из Epitome Pictures стали продюсерами сериала. Шоу стартовало на канале CTV в Канаде, а после права на показ приобрел и американский молодёжный телеканал The N (теперь — TEENick), принадлежащий медиаконгломерату Viacom. Сериал стал вторым по популярности на канале The N после Деграсси: Новое поколение, канадского телесериала, продюсерами которого также выступали Шулер и Стон.

После того, как было снято четыре сезона (в каждом 13 серий), телеканалы CTV и The N, которые финансировали производство сериала, приняли решение о его закрытии, хотя изначально сериал планировалось завершить после пятого сезона. Расстроенные поклонники даже написали петицию.

Эпизоды 
Funimation Entertainment выпустила первые два сезона на DVD для региона 1 в 2007 году.

Echo Bridge Home Entertainment приобрела права на сериал в 2010 году, а затем выпустила заключительные два сезона на DVD только для США.

Сезон 1 (2004—2005)

Сезон 2 (2006—2007)

Сезон 3 (2007)

Сезон 4 (2008)

Награды 
В 2005 году, после выхода первого сезона, Сверхновая звезда была номинирована на три премии Gemini Awards в категории «Лучшая детская/молодёжная программа или сериал», в номинациях: (1) Лучший сериал; (2) Лучшее исполнение (Джуд Харрисон); (3) Лучший режиссёр (Грэм Кэмпбелл). Сериал получил награду в номинации «Лучший режиссёр» за эпизод You Can’t Always Get What You Want.

28 августа 2007 года сериал получил ещё три премии Gemini Awards в категории «Лучшая детская/молодёжная программа или сериал». Алекс Джонсон была вновь номинирована за Лучшее исполнение (за эпизод «I Fought the Law»), и ещё две номинации за Лучшего режиссёра — Грэм Кэмпбелл (за эпизод «I Fought the Law») и Пэт Уильямс (за эпизод «Personality Crisis»).

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы Канады 2004 года
Телесериалы на английском языке
Драматические телесериалы Канады
Подростковые драмы Канады